Der Kanon der Könige (auch Königsliste des Claudius Ptolemaios) des Claudius Ptolemaios enthält eine Aufstellung von Königen, deren Regierungsdaten Auffälligkeiten mit astronomischen Ereignissen aufweisen. Aufgrund dieser Verbindungen stellt der Kanon der Könige in der Assyriologie und Ägyptologie eine wichtige Quelle hinsichtlich der Datierung von Regenten dar. 

Als jeweiligen Regierungsjahrbeginn wählte Claudius Ptolemaios den 1. Thot (1. Achet I) im ägyptischen Kalender, weshalb sich Differenzen gegenüber den tatsächlichen Regierungszeiten ergeben. Durch das altägyptische Wandeljahr verschob sich der Neujahrstag des 1. Thot im julianischen Kalender vom 18. Februar 747 v. Chr. auf den 23. August 30 v. Chr. um 179 Tage nach hinten. Im Jahr 30 v. Chr. fiel daher der letzte Tag des altägyptischen Jahres auf den 22. August.

Kanon der Könige

Babylonische Könige

Beginn Ära Nabonassar bis zum neubabylonischen Reich (747 bis 625 v. Chr.) 
Könige, die weniger als ein Jahr regierten, werden in der Königsliste von Claudius Ptolemäus nicht genannt. Sanherib wird trotz seiner längeren Regierungszeit ebenfalls nicht erwähnt.

Neubabylonisches Reich (625 bis 539 v. Chr.)

Achämenidische Könige (539 bis 332 v. Chr.)

Makedonische Könige (332 bis 305 v. Chr.)

Ptolemäische Pharaonen (305 bis 30 v. Chr.)

Siehe auch 
 Liste der Pharaonen
 Liste der babylonischen Könige

Literatur 
 Dietz-Otto Edzard u. a.: Reallexikon der Assyriologie und vorderasiatischen Archäologie. de Gruyter, Berlin 2005.

Weblinks 
 Ptolemy's Canon. (Ptolemäischer Kanon).

Liste (Herrscher)
Babylonien
Chronologie des Alten Ägypten